Dumpware é o termo utilizado ao software de livre que não possui uma comunidade de utilizadores (de suporte e desenvolvimento).

Ligações externas 

  Centre for Open Source Software - Documento sobre software de código aberto
 O que é o Software Livre?

Software livre